Эдуард Аллен (; 1 сентября 1566 — 25 ноября 1626) — известнейший актёр елизаветинской Англии, руководитель ряда актёрских трупп. Известен также как благотворитель, стоявший у истоков Далвичского колледжа под Лондоном.

Биография 
Родился в Бишопсгейте (Лондон) в семье владельца гостиницы. Не известно, когда Аллен начал карьеру актёра, но в 1583 году его имя значилось в списке труппы «слуги графа Вустера». Он считался одним из самых талантливых актёров своего времени, конкуренцию Аллену мог составить только Ричард Бёрбедж.

Аллен исполнял главные роли в пьесах Марло «Доктор Фауст», «Тамерлан», «Мальтийский еврей»; Роланда в «Неистовом Роланде» Грина и , вероятно, Иеронимо в пьесе Томаса Кида «Испанская трагедия». Томас Нэш в Pierce Penniless (1592) включил Аллена в квартет актёров, вызывавших его восхищение своей игрой: кроме Аллена он упомянул Бентли Джона, Уильяма Нелла и Ричарда Тарлтона. Томас Хейвуд называл его «неподражаемым» и «лучшим из актёров».

В лондонском театре «Роза», труппой которого руководил Аллен, начал свою карьеру драматурга Шекспир. В 1593 году, когда в Лондоне свирепствовала эпидемия чумы, Аллен руководил гастролями по провинции (Бристоль, Шрусбери, Честер, Йорк) объединённой труппы, состоящей из актёров «слуг лорда Стрэнджа» и «слуг лорда-адмирала». Позднее все актёры этой труппы прославились исполнением ролей в шекспировских пьесах.

Женившись на падчерице Филипа Хенслоу (1592) Аллен стал совладельцем его развлекательного бизнеса, который объединял несколько театров, зверинец и бордели. В 1600 году Хенслоу и Аллен для труппы «слуги лорда-адмирала» построили театр «Фортуна», который составил конкуренцию «Глобусу».

Аллен покинул сцену около 1598 года, в разгар своей славы. По преданию, сама королева Елизавета просила его вернуться, что он и сделал в 1604 году. В 1605 году за 35 тысяч фунтов он приобрёл Далвич - поместье сэра Фрэнсиса Кэлтона к югу от Саутварка (ныне в границах Лондона). В 1613 году он начал строительство там колледжа Божьей Благодати. В дар колледжу было предподнесено и его собрание картин, впоследствии вошедшее в состав Далвичской галереи.

По легенде, на представлении в Далвиче пьесы Марло «Трагическая история доктора Фауста», где Аллен играл главную роль, зрителей и актёров напугали призраки, явившиеся на помощь Мефистофелю. Именно после этого спектакля Аллен и дал обет основать в Далвиче колледж. Похоронен он в часовне Далвичского колледжа.

Семья 
 Первый брак (1592) — Джоан Вудвард (ум. 1623).
 Второй брак (1623) — Констанция Донн, дочь Джона Донна.

Примечания

Литература 
 

Актёры театра Англии
Елизаветинцы
Меценаты XVII века